James Graham, né le  à Maghull, est un joueur de rugby à XIII anglais évoluant au poste de pilier dans les années 2000 et 2010. Il a été sélectionné en sélection anglaise et sélection britannique, participant avec la première à la coupe du monde 2008 et 2013. En club, il a commencé sa carrière au St Helens RLFC avant lequel il a fait ses débuts en 2003 avant de signer en 2012 pour le club Australien des Canterbury Bulldogs. En 2008, il a été élu  Man of Steel, le trophée annuel du meilleur joueur de la Super League.

Palmarès 

 Collectif : 
Vainqueur du World Club Challenge : 2007 (St Helens).
Vainqueur de la Super League : 2006 et 2020 (St Helens).
Vainqueur de la Challenge Cup : 2006, 2007 et 2008 (St Helens).
Finaliste de la Coupe du monde : 2017 (Angleterre).
Finaliste de la National Rugby League : 2012 et 2014 (Canterbury-Bankstown).
Finaliste de la Super League : 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 (St Helens).

 Individuel : 
 Élu meilleur joueur de la Super League : 2008.
 Nommé dans l'équipe type de la Coupe du monde : 2017 (Angleterre).
 Nommé dans l'équipe type de la Super League : 2008, 2010 et 2011 (St Helens).

En sélection

Coupe du monde 

Légende : v = victoire ; n = match nul ; d = défaite.

Quatre Nations 

Légende : v = victoire ; n = match nul ; d = défaite.

Détails en sélection

Statistiques en club

Liens externes 
 

Joueur anglais de rugby à XIII
Naissance en septembre 1985
Naissance dans le Merseyside